

Cinema
Marathon (Run for Your Life) – film italo-britannico del 1988 diretto da Terence Young.

Musica
Run for Your Life – singolo dei Twisted Sister
Run for Your Life – album degli Yellowjackets
Run for Your Life – album dei Creepshow
Run for Your Life – singolo dei Beatles
Run for Your Life – singolo di Matt Cardle
Run for Your Life – singolo di K.Flay

Televisione
I giorni di Bryan (Run for Your Life) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1965 al 1968.